

События 
 Консулы Флавий Юлий Делматий и Домиций Зенофил.
 Установление культа рода Флавиев. Но жертвоприношения культу запрещены. Констант провозглашён цезарем.
 333—350/351 — Епископ Иерусалима Максим.
 333—341 — Епископ Антиохии Флацилл.
 Ши Лэ умер. Ши Ху, вырезав его родных и друзей, вступил на престол.
 333—349 — Император Чжао Ши Ху.
 333—348 — Шаньюй сяньби Муюн Хуан.
 Муюн Хуан вызвал восстание своего брата Муюна Жэня в союзе с Дуань против себя.

Скончались 
 Муюн Хой — шаньюй сяньби.

См. также